Вячеслав Бонифатьевич Лебедев (,  — ) — российский и советский географ, гидролог и гидробиолог.

Биография 
Окончил Новороссийский Императорский университет в Одессе, ученик Г. И. Танфильева. Остался преподавать там же, с 1921 года профессор и заведующий географическим кабинетом созданного в результате реорганизации университета Одесского института народного образования (ОИНО). Автор научных работ по физической географии, лимнологии, гидробиологии. В 1920-е годы издал несколько научно-популярных сочинений, подготовил ряд учебных пособий для средней школы.

Публикации, труды 
Лебедев, Вячеслав Бонифатьевич, "С'емка и составление плана" / Проф. В. Б. Лебедев. - Одесса : Изд-во Наркомзема Украины [Одесское отд.], 1922.

Примечания

Литература 
 Климентов Л. В. Вячеслав Бонифатьевич Лебедев: К 20-летию со дня смерти (1931—1951) // Сборник геолого-географического факультета. — 1954. — Т .2. — С.307-309. — (Труды Одесского государственного университета)
 Лебедев Вячеслав Бонифатьевич // 

Гидробиологи СССР
Географы СССР